34. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Calgary, w Kanadzie, w dniach 18–19 stycznia 2003. Zawody rozegrano w hali Olympic Oval. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Najwyższe miejsce na podium zajęli: Niemka Monique Garbrecht-Enfeldt oraz reprezentant gospodarzy Jeremy Wotherspoon. Holender Beorn Nijenhuis ustanowił rekord świata juniorów na 1000 m.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarek (wszystkie sklasyfikowane) oraz 38 łyżwiarzy (35 sklasyfikowanych) z 14 krajów.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni 
 DNS – nie wystartował, DSQ – zdyskwalifikowany, f – wywrócił się, WRJ – rekord świata juniorów

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
2003 w sportach zimowych
2003 w Kanadzie
Łyżwiarstwo szybkie w Kanadzie
Sport w Calgary